Die 5. Schacholympiade der Frauen fand vom 18. September bis 13. Oktober 1972 in Skopje (Jugoslawien) statt.Parallel dazu wurde die 20. Schacholympiade 1972 der Männer ebenfalls in Skopje ausgetragen.

Übersicht 
Es nahmen 23 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 69 Spielerinnen beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.

Turnierdirektor war Jordan Ivanovski aus Jugoslawien. Als Hauptschiedsrichter fungierten Max Euwe aus den Niederlanden und Vera Tikhomirova aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) sowie direktem Vergleich ermittelt.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||URS||A||6½||8||81.3
|-
|2||Ivánka, Mária||HUN||A||7½||10||75.0
|-
|3||Radzikowska, Krystyna||POL||B||6½||9||72.2
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Kushnir, Alla||URS||A||7||8||87.5
|-
|2||Ereńska-Radzewska, Hanna||POL||B||7½||9||83.3
|-
|3||Gal, Lidia||ISR||C||4||5||80.0
|-
|colspan="7"|Reserve
|-
|1||Tan, Jane||SIN||C||5||5||100.0
|-
|2||Levitina, Irina||URS||A||5½||6||91.7
|-
|3||Konarkowska-Sokolov, Henrijeta||YUG||B||4½||7||64.3
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||6½ aus 8||81.3||1.
|-
|2||Kushnir, Alla||7 aus 8||87.5||1.
|-
|Reserve||Levitina, Irina||5½ aus 6||91.7||2.
|}

Ergebnisse der deutschen Spielerinnen 

{| class="wikitable"
!Brett||Staat||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent
|-
|1||BRD||Laakmann, Anni||5 aus 10||50.0
|-
| ||DDR||Nowarra, Waltraud||2 aus 6||33.3
|-
|2||BRD||Karner, Irmgard||4½ aus 7||64.3
|-
| ||DDR||Just, Gabriele||5½ aus 10||55.0
|-
|Reserve||BRD||Wasnetsky, Ursula||2½ aus 5||50.0
|-
| ||DDR||Hölzlein, Christina||2 aus 6||33.3
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 5th Women’s Chess Olympiad: Skopje 1972 auf Olimpbase (englisch)

1972 Frauen
Frauenschachturnier
Schachveranstaltung 1972
Schachwettbewerb in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Skopje